Andreas Mikkelsen (* 22. Juni 1989 in Oslo) ist ein norwegischer Rallyefahrer.

Karriere

Einstieg in den Rallyesport 
Andreas Mikkelsen betrieb in seiner Jugend den Sport Ski Alpin und von 2003 bis 2004 auch Motocross. In beiden Sportarten gehörte er zur norwegischen Jugend-Nationalmannschaft. Eine Knieverletzung zwang ihn, den Ski- und Motocross-Sport nicht mehr auf höchstem Niveau auszuüben. Daraufhin wandte er seine ganze Aufmerksamkeit, bereits mit 16 Jahren, dem Rallyesport zu. Andreas Mikkelsen trainierte mit einem Ford Focus das Rallyefahren, an seiner Seite schon damals Ola Fløene als Copilot.

Mikkelsen zog 2006 nach Großbritannien, weil er dort seinen Führerschein mit 17 Jahren machen durfte. Nachdem er den Führerschein erhalten hatte, nahm er an einigen kleineren, nationalen Rallyes teil und erzielte fünf Siege in Großbritannien sowie einen Sieg in Estland (Saaremaa Rally). Damit wurde er zum jüngsten Rallyefahrer, der bisher eine Rallye in Großbritannien gewinnen konnte. Bei der Rallye Großbritannien gab er in einem Ford Focus RS WRC 05 des Teams Ramsport sein Debüt in der Rallye-Weltmeisterschaft.

WRC von 2007 bis 2017 

2007 nahm Mikkelsen an acht Rallye-Weltmeisterschaftsläufen teil. Für den Start bei der Rallye Norwegen erteilte Premierminister Jens Stoltenberg eine Sondergenehmigung, da Mikkelsen in Norwegen noch keine Fahrerlaubnis auf öffentlichen Straßen besaß. Die Rallye beendete er auf dem zehnten Platz, womit ihm ein erster Achtungserfolg in der WRC gelang. Bei der Rallye Irland erzielte er mit dem 9. Platz sein bestes Saisonergebnis und verpasste die Punkteränge nur knapp. Am Saisonende erhielt er mit dem Ford Focus RS WRC 06 ein aktuelles Fahrzeug.

Mikkelsen erhielt ab 2008 Unterstützung vom ehemaligen Rallye-Weltmeister Marcus Grönholm, der nach seinem Karriereende zu Mikkelsens Mentor wurde. Am Saisonbeginn holte er bei der Rallye Schweden mit Platz fünf seine ersten Weltmeisterschaftspunkte. Damit stellte er den Rekord auf, als bisher jüngster Pilot WRC-Punkte erzielt zu haben. Eine Woche später gewann er seine erste Rallye in der norwegischen Rallye-Meisterschaft und wurde damit ebenfalls zum bisher jüngsten Fahrer, dem dieser Erfolg gelang. Im weiteren Saisonverlauf gewann er drei weitere Rallyes in der norwegischen Meisterschaft. Dennoch verlor er das Duell um den Titel knapp gegen Mads Østberg und musste sich mit der Vizemeisterschaft zufriedengeben. In der Rallye-Weltmeisterschaft steuerte Mikkelsen ab der Rallye Deutschland einen Ford Focus RS WRC 07. Bei dieser Rallye erzielte er seine erste Bestzeit auf einer Wertungsprüfung. Anschließend beendete er die Rallye Katalonien auf dem achten Platz, womit ihm zum zweiten Mal eine Punkteplatzierung gelang. Am Saisonende belegte er in der WRC mit fünf Punkten den 16. Meisterschaftsplatz.

Im Jahr 2012 schaffte Mikkelsen mit einem Ford Focus WM-Rang 14 mit 13 Punkten. Für 2013 bekam Mikkelsen einen Vertrag bei Volkswagen Motorsport im Junior-Team und fuhr zehn Rallyes. Mit 50 Weltmeisterschaftspunkten wurde er 10. in der WM-Endabrechnung. Auch 2014 fährt Mikkelsen, mit Copilot Mikko Markkula, bei Volkswagen. Bei der Rallye Monte Carlo belegte er den siebten Platz. Beim folgenden WM-Lauf in Schweden fährt er auf den zweiten Platz und somit auf das Siegerpodest. Am Saisonende wurde er Dritter.

Im folgenden Jahr fuhr Mikkelsen bei der Rallye Spanien seinen Premierensieg ein. Auch in diesem Jahr belegte er den dritten Rang in der Weltmeisterschaft.

2016, inzwischen mit dem neuen Beifahrer Anders Jæger, gelangen dem Norweger zwei weitere Siege in Polen und Australien. Abermals wurde Mikkelsen Dritter.

Aufgrund der Einstellung von Volkswagens WRC-Projekt erhielt der Norweger für 2017 kein Werkscockpit. Er fuhr deshalb die ersten Rallyes auf einem Skoda Fabia in der WRC2-Klasse. Ab der Rallye Italien erhielt er das Citroen-Cockpit von Stéphane Lefebvre, der aufgrund mangelnder Leistungen entlassen worden war.

Abwechselnd in der IRC und WRC 
Nach der Saison 2008 trennte sich Mikkelsen wegen einigen Differenzen vom Team Ramsport. Die Wirtschaftskrise bereitete zusätzliche Schwierigkeiten, das Budget für Starts in der Weltmeisterschaft fehlte, sodass er sich aus der WRC weitgehend zurückzog. Sein Vater, der Industrielle Steinar Mikkelsen, fuhr seine finanzielle Unterstützung ab 2009 zurück, so musste sein Sohn selber Sponsorgelder für seine Rallyeeinsätze zusammensuchen. Erik Veiby, der Vorsitzende der Rallye Norwegen, wurde sein Manager. Mit einem Subaru Impreza WRX STI der Gruppe N gab Mikkelsen 2009 einen Gaststart bei der Rallye Norwegen. Ansonsten fuhr er in der norwegischen Rallye-Meisterschaft, in der er die Gruppe-N-Wertung gewann. Seinen einzigen Auftritt mit einem World Rally Car in der WRC fuhr er bei der Rallye Polen, bei der er mit einem Škoda Fabia WRC an den Start ging, jedoch mit Motorschaden ausfiel. Er gab mit einem Opel Corsa OPC S2000 bei der Barum Czech Rally Zlín sein Debüt in der Intercontinental Rally Challenge. Im September 2009 hatte Mikkelsen bei der Rally Larvik in Norwegen einen schweren Unfall, bei dem sein Fahrzeug eine 10-jährige Zuschauerin erfasste, die noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Saison 2010 begann Mikkelsen zunächst im Subaru Impreza WRX STI in der norwegischen Rallye-Meisterschaft. Ford wählte ihn für den Saisonauftakt der WRC, der Rallye Schweden, dazu aus, den neuen Ford Fiesta S2000 bei seinem WRC-Debüt zu pilotieren. Die Rallye beendete er als Elfter in der Gesamtwertung und als zweitbester Fahrer mit einem Super-2000-Auto. Danach ging er zurück in die Intercontinental Rally Challenge und absolvierte dort mit einem Ford Fiesta S2000 sieben Rallyes. Sein bestes IRC-Ergebnis erreichte er mit Platz zwei bei der Rallye Schottland. Die Saison schloss er mit 21 Punkten auf Rang sieben in der Gesamtwertung ab. Am Saisonende kam er im Škoda Fabia S2000 vom Škoda Rally Team Italia auch wieder zu einzelnen Einsätzen in der WRC. Bei der Rallye Großbritannien erzielte er mit dem zehnten Gesamtrang einen WRC-Punkt und errang den Klassensieg in der SWRC.

Ende 2010 unterschrieb Mikkelsen einen Vertrag bei Škoda UK für die Saison 2011. Seine Rallyeeinsätze musste er nun nicht mehr selbst bezahlen. Zudem wurde er 2011 in die Fahrerakademie der FIA aufgenommen. Mit dem Škoda Fabia S2000 fuhr er die komplette Saison 2011. Bei der Sata Rallye Açores 2011 lieferte er sich lange Zeit ein Duell um den Sieg mit Juho Hänninen und beendete die Rallye schließlich als Zweiter. Bei der Mecsek Rallye schied er in Führung liegend auf der vorletzten Wertungsprüfung aus und bei der folgenden Rallye San Remo wurde er nur um 1,5 Sekunden von Thierry Neuville geschlagen. Schließlich gelang ihm bei der Rally of Scotland mit deutlichem Vorsprung seinen ersten Sieg in der IRC. Damit machte er sich zugleich zum bis dahin jüngsten Sieger einer IRC-Rallye. Vor der letzten Rallye lag Mikkelsen auf dem vierten Platz in der Fahrerwertung und hatte noch Titelchancen. Mit einem Sieg auf Zypern gewann er die IRC-Gesamtwertung 2011.

Statistik

WRC-Ergebnisse

Titel 
 Intercontinental Rally Challenge 2011
 Norwegische Rallye-Meisterschaft (Gruppe N): 2009

WRC-Siege

Weblinks 

 Offizielle Homepage
 Ergebnisse und Statistiken auf eWRC-results.com

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Norwegen)
Norweger
Geboren 1989
Mann